Niemcy:
 Lochhausen – dzielnica Monachium

Zobacz też:
 Aubing-Lochhausen-Langwied
 Lochhaus